Roane County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Roane County (Tennessee)
 Roane County (West Virginia)